ANKRD27 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 050 амінокислот, а молекулярна маса — 116 984.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, цитоплазматичних везикулах, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки